Zimmert ist
 ein Ortsteil der Gemeinde Rieseby

Zimmert ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Zimmert (1932–2012), deutscher Regionalkantor und Dekanatskirchenmusiker
 Franz Zimmert (* 1949), ehemaliger deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Zimmer (Familienname)
 Zimmers